Дингуол може да се отнася за:
 град Дингуол, Шотландия
 град Дингуол, Канада